Киприан може да се отнася до:
 Киприан – раннохристиянски светец
 Киприан – български духовник, митрополит на Киев и Москва
 Киприан Кипърски – архиепископ на Никозия (1756 – 1821)
 Киприан Старозагорски